Vinko Pavić (Ričice, 1958.)  hrvatski pjesnik i prozaik.

Školovanje
Vinko Pavić rođen je u Ričicama pokraj Imotskog. Školovao se u Ričicama, Splitu i Zagrebu, gdje danas živi i radi. Piše pjesme, pjesničku prozu,kratke priče,novele, eseje. Radovi su mu objavljivani u raznim časopisima i književnim listovima, a zastupljeni su i u mnogim zajedničkim zbornicima.

Pobjednik je 43. književne manifestacije "Susret riječi" i četvrtog i devetog književnog recitala duhovne poezije "Vrelo nadahnuća", a dobitnik je i brojnih drugih nagrada, priznanja i pohvala na recitalima suvremene duhovne i domoljubne poezije.

Zbirke pjesama
Do sada je Pavić objavio šest zbirki pjesama. Kroz većinu je njegovih pjesama naglašena egzistencijalna muka i tjeskoba njegova kraja –zavičaja; sudbina dragih mu ljudi kao i sudbina vlastitog naroda.
Struktura pjesama mu je uglavnom hermetička, s pravilnim rimarijem. Ima i pjesama u slobodnom stihu i stihova s narodnim melosom, motivikom i zavičajnim koloritom.
Na svojim zavičajnim izvorima nalazi moralnu snagu za život, za daljnje uzlete i za svoj opstanak. I njegova osobnost vezana je čvrstim vezom s rodnim zavičajem. 
 
Zbirke pjesama 
Čujem kako kamen zove 1998. god.
Kamene ruke 2007. god. 
Zapisi s ruba vremena 2011. god.
Prostirka od rana 2012. god.
Vrteška kasnih godina 2017. god.
Ričički memento 2022. god.                            

Monografije

 Povijest i rodoslovlje ričičkih Pavića 2013.  (suautor)
Ričička škrinja uspomena 2015.
 

Povijest i rodoslovlje ričičkih Pavića pojašnjava podrijetlo prezimena Pavić,  podrijetlo ričičkih Pavića i moguće migracijske pravce, rodoslovno stablo ričičkih Pavića iskazano kroz deset generacija i preko tisuću i sto osoba u gotovo 300 godina od prvog pisanog spomena ovoga prezimena u Ričicama.

Ričička škrinja uspomena (536 str. i preko 400 fotografija) temeljena je na Pavićevim zapisima usmene predaje o životu i običajima ( vjerskim i svjetovnim), mitologiji, vjerovanju i praznovjerju u razdoblju od sredine 19. do sedamdesetih g. 20 st., a u obilju jednostavnog i lako čitljivog štiva u knjizi su se našli i tekstovi o flori i fauni u Ričicama,  tradicijskim glazbalima, uspavankama i stihovima duhovnog sadržaja, igrama i zabavama odraslih kao i dječjim igrama koje su se igrale u vrijeme prije globalizacije i razvoja elektroničkih i suvremenih medija. Pavićeva škrinja uspomena sakuplja istinsko blago Ričica, blago koje su nam u amanet ostavili naši stari da se njime obogatimo, da ga ne izgubimo, nego da ga velikodušno sljedećem naraštaju prenesemo.

Izvori 

 Hrvatski pjesnici